Кучуры — поселок Сенгилеевского района в составе Силикатненского городского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 23 километров по прямой на запад от районного центра города Сенгилей.

История 
Здешние места были известны ещё до основания посёлка. Так в 1868 году местный камень использовался на строительстве Карамзинского сквера на котором была укреплена металлическая кованная решетка, а в 1913 году фирма «Тами и Дейч-ман» выиграла торги на строительство Императорского моста через Волгу под Симбирском, на строительства опор был использован местный песчаник. Разработки велись в карьерах «Кучурный» близ с. Артюшкино и «Мокрая поляна», восточнее с. Солдатская Ташла. Для подвоза добываемого камня к пристани Криушинского затона была построена узкоколейка «Смородино — Криуши», а затем на баржах камень переправляли в Симбирск. Фирма использовала камень не только для строящегося железнодорожного моста, но и поставляла его для мощения городских улиц. Также местный камень-песчаник использовался для устройства цоколей симбирских церквей и других зданий. 

К концу 1930-х годам к ташлинскому карьеру от Ульяновска была проложена ж/д дорога, которая в 1942 году соединилась с Волжской рокадой.

В 1939 году ташлинский камень был использован при строительстве памятника В. И. Ленину, а в  1953-55 годах его использовали при строительстве свияжского моста.

В 1942 году, около посёлка, на ж/д линии Волжской рокады была открыта станция «Кучуры» (ныне п. Станция Кучуры). Посёлок же был основан в 1943-45 годах в связи со строительством кирпичного завода.

Население
Население составляло 125 человек по переписи 2010 года.

Литература 

 П. Мартынов. Город Симбирск за 250 лет его существования, Симбирск, 1898 г.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 121.

Примечания 

Населённые пункты Сенгилеевского района